Флаг Антро́повского района является официальным символом Антроповского муниципального района Костромской области Российской Федерации. Ныне действующий флаг учреждён 1 декабря 2006 года.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две неравные полосы: вдоль древка синюю, в 1/4 длины полотнища, воспроизводящую фигуры трёх белых струй (одна над другой) из гербовой композиции, и жёлтую в 3/4 длины полотнища, воспроизводящую в центре зелёные церковную кровлю и главку (под трилистным крестом) из гербовой композиции».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Антроповского района.

В основу композиции флага Антроповского района положен мотив «Святой колодчик» — родник, находящийся на территории современной Словинской сельской администрации. В XVII веке на этой территории существовал монастырь (церковная кровля и главка под трилистным крестом), настоятель которого Тимон (ученик Серафима Саровского) нашёл (по другой версии — построил) родник со святой чудодейственной водой, названный «Святой колодчик».

Святой колодчик изображён в виде синего шара, окаймлённого изнутри белыми струями бьющими внутрь шара.

Синий цвет на флаге используется как символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Белый цвет (серебро) на флаге используется как символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Зелёный перстень (кольцо) на флаге используется как символ вечности, завершённости, непрерывности, символизирует силы природы, постоянно дающие источнику чудодейственные свойства.

Всю свою историю население Антроповского муниципального района занималось земледелием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Об этом аллегорично говорит жёлтая полоса флага.

Жёлтый цвет (золото) символизирует цвет солнца, урожая, эликсира жизни, величие, уважение, великолепие и богатства.

Другой важнейшей сферой является лесопромышленное производство, показанное на флаге зелёным цветом.

Зелёный цвет символизирует это цвет природы, символизирует жизнь, здоровье, надежду, возрождение.

Примечания 

Флаги с изображением церкви